Gustaf eller Gustav Sandberg kan syfta på:

* Gustaf Sandberg (1848–1927), svensk ämbetsman
 Gustaf Sandberg (1876–1958), svensk skulptör
 Gustaf Edvard Sandberg (1863–1905), svenskamerikansk arkitekt
 Gustaf Hugo Sandberg (1874–1915), svensk arkitekt
 Gustav Sandberg (1888–1958), svensk fotbollsspelare
 Gustav Sandberg Magnusson (född 1992), svensk fotbollsspelare

Se även 
 Johan Gustaf Sandberg